Enriqueta de Bélgica (Bruselas, 30 de noviembre de 1870-Sierre, 28 de marzo de 1948) fue hija del príncipe Felipe de Bélgica, conde de Flandes, y de la princesa María de Hohenzollern-Sigmaringen. Era la hermana gemela más joven de la princesa Josefina María de Bélgica, quien murió a la edad de seis semanas en 1871.

Matrimonio y descendencia 

Se casó en Bruselas, el 12 de febrero de 1896 con Manuel de Orleans, octavo duque de Vendôme (18 de enero de 1872-1 de febrero de 1931), hijo de Fernando, duque de Alenzón, y de su esposa, la duquesa Sofía Carlota en Baviera, y bisnieto del rey Luis Felipe I de Francia.

La pareja tuvo cuatro hijos:

 María Luisa (31 de diciembre de 1896-8 de marzo de 1973), se casó con el príncipe Felipe de Borbón-Dos Sicilias el 12 de enero de 1916 y se divorciaron en 1925. Se volvió a casar con Walter Kingsland el 12 de diciembre de 1928. Tuvo un hijo de su primer matrimonio, el príncipe Cayetano María Alfonso Enrique Pablo de Borbón-Dos Sicilias,  casado con Olivia Yarrow el 16 de febrero de 1946 en Paddington, padres de dos hijos.
 Sofía Josefina Luisa María Inmaculada Gabriela Filipina Enriqueta (19 de octubre de 1898-9 de octubre de 1928), tuvo retraso mental, nunca se casó.
Genoveva María Juana Francisca Chantal Monica Luisa Alberta Josefina Gabriela Emmanuela Enriqueta (21 de septiembre de 1901-22 de agosto de 1983), se casó con Antonio María Francisco de Chaponay, marqués de Chaponay-Morance, el 2 de julio de 1923.

 Carlos Felipe (4 de abril de 1905-10 de marzo de 1970) duque de Nemours. Se casó con Margarita Watson el 24 de septiembre de 1928; sin descendencia.

Biografía 
Enriqueta era una gran deportista, y a menudo era considerada la mejor tiradora entre las mujeres de la realeza.  En una ocasión, mató a un ciervo que ya había matado a otro, haciéndola muy popular en los círculos deportivos belgas. Incluso se ganó el sobrenombre de la «Duquesa Deportiva». En 1908, acompañó a su esposo a las Montañas Rocosas en los Estados Unidos para disparar a los osos pardos.

A menudo visitaba a su hermano, el rey Alberto I de Bélgica. En 1914, por ejemplo, visitó un hospital en Neuilly que estaba tratando a las tropas estadounidenses.  En dos cartas, Enriqueta y su cuñada, la reina Isabel Gabriela, expresaron su agradecimiento y pidieron más apoyo de la Commission for Relief in Belgium (Comisión de Ayuda en Bélgica) que había estado haciendo donaciones al pueblo belga desde la invasión alemana.

La princesa Enriqueta murió en Sierre (Valais, Suiza) el 28 de marzo de 1948. Está enterrada con su marido en la cripta de la capilla real de Dreux, el mausoleo de la familia Orleans.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Consortes de miembros de la casa de Orleans
Nobles de Bélgica del siglo XIX
Nobles de Bélgica del siglo XX